Imperator Alexander III. ist der Name folgender Schiffe:

 Imperator Alexander III. (1901), Linienschiff der Kaiserlich Russischen Marine
 Imperator Alexander III. (1914), Linienschiff der Kaiserlich Russischen Marine

Siehe auch:
 Alexander III.